Windau heißen:

 Windau (Gemeinde Sölden), Rotte in der Gemeinde Sölden, Tirol, Österreich
 Windautal, Seitental des Brixentals, Kitzbüheler Alpen, Tirol, Österreich
 Windau, bis 1936 Puchallowen, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Puchałowo im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Windau, Kurland, seit 1945: Ventspils, Stadt in Lettland

Exonyme:
 Ghinda (auch Vinda), Ort in Siebenbürgen, Rumänien
 Venta, Fluss, der in Litauen entspringt und bei Ventspils in die Ostsee mündet